Sołtmany ist ein polnischer Ortsname:

 Sołtmany (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Soltmahnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Sołtmany (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Soltmahnen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen